Maximilianus ist der Name folgender Personen:

 Maximilianus von Numidien (274–295), frühchristlicher Märtyrer aus Nordafrika
 Maximilianus Transylvanus (1490–1538), Sekretär von Kaiser Karl V.